Mânăstirea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mânăstirea (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Mânăstirea (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Mânăstirea (Delești), Dorf im Kreis Vaslui
 Mânăstirea (Mălușteni), Dorf im Kreis Vaslui

Siehe auch:
 Mănăstirea